Николай Александрович Панков:
 Панков, Николай Александрович (1895—1959) — цыганский советский писатель и переводчик.
 Панков, Николай Александрович (1928—2005) — советский дипломат.
 Панков, Николай Александрович (род. 1954) —  российский военачальник, статс-секретарь – заместитель министра обороны России, генерал армии.